Ama Ampofo – attrice ghanese
 David Ampofo – giornalista ghanese
 Gifty Twum Ampofo – politica ghanese
 Oku Ampofo – artista ghanese
 Samuel Ofosu-Ampofo – politico ghanese